In 2008 werd het 94ste Campeonato Paranaense gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Paraná. De competitie werd gespeeld van 9 januari tot 4 mei  en werd georganiseerd door de Federação Paranaense de Futebol. Coritiba werd kampioen.

Eerste fase

Tweede fase

Groep A

Groep B

Knock-outfase
In geval van gelijkspel gaat degene door met de beste notering in de competitie

Details finale

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Paranaense
Paranaense